Jinotega Indijanci, pleme u Nikaragvi.
Jinotega (jezik), jezik Jinotega Indijanaca porodice Misuluan, koji se govorio u Nikaragvi.
Jinotega (departman u Nikaragvi)
Jinotega (općina u Nikaragvi)